Teken (dieren), een groep van kleine, parasitaire spinachtigen;
 Teken (symbool), een voorwerp, gebaar;
 Signaal (algemeen);
 Teken (wiskunde), positieve of negatieve eigenschap van een getal;
 Teken (Egidius Knops), een beeld van Egidius Knops in Amsterdam-West;
 Een afleiding van het werkwoord tekenen, zie tekenkunst.
 Teken (Marianne van den Heuvel)